

Települések
Bosznia-Hercegovina
Kuk falu Tomislavgrad községben, a Livnói/Hercegboszniai kantonban

Horvátország
Kuk falu Cetingrad községben, Károlyváros megyében

Szlovénia
Kuk falu Tolmin községben, Goriška régióban

Egyebek
Kuk koreai levesek elnevezése
k. u. k. (kaiserlich und königlich, magyarul császári és királyi), az Osztrák-Magyar Monarchia közös intézményeinek elnevezése